Ennio Antonelli (színművész) (1927–2004), olasz boxoló, színész 
Ennio Antonelli (bíboros) (1936), olasz bíboros